

Toponymes



Goose Cove, communauté de la péninsule de Bonavista sur l'île de Terre-Neuve;
Goose Cove, communauté de la péninsule de Burin sur l'île de Terre-Neuve;
Goose Cove East, communauté de la péninsule Northern sur l'île de Terre-Neuve.

Homonymie de toponyme